Чобанов може да се отнася за:
 Димитър Чобанов, няколко души с това име
 Йордан Чобанов (1905 – 1965), български юрист
 Стефан Чобанов (р. 1967), български музикант